Rieger Orgelbau – firma budująca organy założona przez rodzinę Rieger, powstała w roku 1873 w Karniowie, na terenie Śląska Opawskiego w państwie austro-węgierskim, działająca do dziś.

Firma powstała w 1873 roku w Karniowie, na terenie Śląska Opawskiego (obecnie położonym w Czechach przy granicy z Polską, ok. 20 km od Głubczyc, na Śląsku Opolskim). W latach 1873–1903 firma wyprodukowała 1073 instrumenty.

Organy produkowane przez fabrykę braci Rieger trafiały do takich krajów jak m.in.: Anglia, Argentyna, Austro-Węgry, Dania, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Palestyna, Portugalia i Turcja.

Na ziemiach polskich działalność firmy obejmowała głównie Galicję i Dolny i Górny Śląsk, w mniejszym stopniu Królestwo Polskie.

Organy braci Rieger zostały zbudowane m.in. w następujących miejscowościach:

Lista

Do roku 1899 (Jägerndorf, , , )

1900–1945 (Jägerndorf, , , )

1946–1999 (Schwarzach (Vorarlberg))

od 2000 (Schwarzach) (Austria) 

W latach 20. XX wieku w fabryce było zatrudnionych 8 urzędników i 160 robotników. Charakteryzowała się ona solidnością wykonanych projektów, użyciem najlepszych materiałów i krótkim czasem wykonania instrumentów (do 9 miesięcy). Zajmowała 4 hale montażowe, gdzie klient mógł przetestować wstępnie zintonowane organy. W ofercie znajdowało się 75 typów dyspozycji organów od dwu- do stugłosowych.

Po II wojnie światowej fabryka została znacjonalizowana przez władze Czechosłowacji i przyjęła wtedy nazwę „Rieger-Kloss”, pod którą działa do dziś. Jednocześnie osoby związane z przedwojenną firmą Rieger założyły zakład „Rieger Orgelbau” w austriackim Schwarzach w 1946 roku.

Zobacz też 
 Otto Rieger

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fabryka organów Rieger
 
 Gliwickie organy kościelne i ich twórcy Rieger & Kloss

Budowniczowie organów